Clypeolum — рід грибів. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Clypeolum відносять 30 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1881. Fungi argentini additis nonnullis brasiliensibus montevideensibusque. Pugillus quartus (Continuacion). Anales de la Sociedad Científica Argentina. 12(3):97-117 - P.113

Роди грибів